Telewizja Kablowa SM w Kole – telewizja informacyjno-ogłoszeniowa o charakterze lokalnym (jedna z pierwszych w Polsce). Swoim zasięgiem obejmuje członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Swoją historią sięga końca lat 80. XX wieku.

Informacje ogólne 
Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole istnieje od 1988, dociera do ponad 5 tys. abonentów Koła i Kłodawy. Siedziba telewizji mieści się w Kole przy ulicy PCK 10, gdzie znajdują się Biuro Obsługi Klienta, studio nagrań, studio montażowe oraz stacja czołowa.

Oferta Telewizji Kablowej składa się z około 140 programów TV i radiowych, w tym programu lokalnego oraz całodobowego kanału ogłoszeniowego. Na program własny składają się informacje spółdzielcze, notki z życia miasta, imprez kulturalnych, sportowych, reportaże i publicystyka.

W ofercie znajduje się również dostęp do internetu szerokopasmowego. 

Telewizja Kablowa jest organizatorem imprez sportowych i kulturalnych. Kilkuletnią tradycją cieszą się organizowane festyny, które rozpoczynają i żegnają wakacje. W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonują: sekcja taneczna, sekcja tenisa stołowego, zajęcia ruchowe dla pań oraz Klub Seniora "Wrzos".

Media w Kole
Prywatne stacje telewizyjne w Polsce
Telewizja kablowa